A Jaguar Racing F1 Team foi uma equipe de Fórmula 1, formada a partir da Stewart, que foi comprada pela Ford no final de 1999, e renomeada para Jaguar Racing. Porém, em 2004 esta equipe de Fórmula 1 foi vendida para a Red Bull, dando origem a atual Red Bull Racing.

História 
Durante a temporada de , a montadora Ford, na época fornecedora de motores da equipe Stewart, compra a equipe de Jackie Stewart. A temporada de 1999 havia sido muito boa para a Stewart que conquistou o quarto lugar no mundial de construtores, uma coisa inimaginável para uma equipe que havia sido criada há dois anos e que vinha de uma fraca temporada no ano anterior.

A estreia e a decepção 
Para , agora a recém criada Jaguar Racing, traz o vice-campeão da temporada anterior, Eddie Irvine, em uma troca com a Ferrari que levou o brasileiro Rubens Barrichello. Junto com Irvine, a equipe mantém o britânico Johnny Herbert, que conquistou uma vitória em 1999, pela Stewart. Com uma boa dupla, a equipe tinha muitas expectativas para a temporada, além de ter um carro que era semelhante ao SF-3. Na Austrália, Irvine consegue um bom sétimo lugar no grid, ficando atrás das McLarens, Ferraris e Jordans. O bom desempenho de Irvine no treino contrastava com o vigésimo lugar de Herbert. A primeira corrida desenhava como seria a temporada para equipe, bem decepcionante. Herbert abandonou na primeira volta, com problemas, e Irvine abandonou na sexta volta, após rodar. Nas corridas seguintes foram mais ou menos parecidas, com Irvine conseguindo boas qualificações, lá na frente, e Herbert penando entre os últimos. A equipe finalmente conseguiu pontuar na sétima corrida do ano, o Grande Prêmio de Mônaco, com o quarto lugar conquistado por Irvine. Parecia que a equipe iria melhorar, porém continua a falta de competitividade nas corridas, oscilando sempre entre o sétimo e 13º lugares os resultados. A Jaguar só conseguiu pontuar novamente na última corrida, o Grande Prêmio da Malásia, com o sexto lugar de Irvine. Na Malásia também, foi a última corrida de Johnny Herbert, que decidiu se aposentar, tendo uma temporada fracassada com nenhum ponto conquistado. A temporada acaba decepcionante para a Jaguar, que esperava bastante de seu investimento, porém teve de se contentar com o nono lugar nos construtores com apenas quatro pontos.

Pódios e poucas melhoras 

Após o fiasco da temporada de , a Jaguar efetiva o brasileiro Luciano Burti para o lugar de Herbert, e mantém Irvine para temporada de . A esperança de apagar o fiasco da temporada era muita e de tentar pelo menos uma posição digna nos construtores em 2001. Na quarta prova, o Grande Prêmio de San Marino, Burti faz sua última corrida na equipe, sendo substituído pelo espanhol Pedro de la Rosa para o resto da temporada. A equipe consegue pontuar só na sétima corrida, em Mônaco, assim como na temporada passada, e é conquistado através de seu primeiro pódio, com o terceiro lugar de Irvine. Na corrida seguinte, no Canadá, de la Rosa conquista seu primeiro ponto na temporada com um sexto lugar. O desempenho, ao menos, já era melhor que o da temporada passada, porém ainda era muito abaixo do esperado. Após esses dois GPs, a equipe só voltou a marcar pontos no 15º e 16º Grandes Prêmios, com dois quintos lugares, um de Pedro de la Rosa na Itália e outro de Irvine, nos Estados Unidos. No Grande Prêmio do Japão os dois carros abandonaram. A temporada acaba com uma pontuação melhor e com um pódio conquistado para a Jaguar, mas se mantém o ar de decepção com o fraco oitavo lugar nos construtores, e nove pontos conquistados.

Mais uma temporada começa para a Jaguar, e começa com a mesma dupla de 2001, Irvine e de la Rosa. Desta vez a temporada começa bem, com Irvine conquistando um quarto lugar no conturbado Grande Prêmio da Austrália, onde oito carros terminaram a prova. Mas a realidade bate na porta novamente, e acontece muitos abandonos este ano. Apenas na Bélgica, o 14° da temporada, que a equipe volta a pontuar, com o sexto lugar de Irvine. O GP seguinte, o da Itália, reservava o segundo e último pódio da escuderia, com um surpreendente terceiro lugar de Irvine, atrás apenas das duas Ferrari. Porém nos dois últimos Grandes Prêmios não é repetido o resultado da Itália e a equipe termina em sétimo lugar com oito pontos. Pedro de la Rosa não marca nenhum ponto na temporada, e toma rumo para a McLaren para ser pilotos de testes, além de Irvine anunciar que estava se aposentando da categoria em .

Os últimos suspiros 

Em , foi preciso formar uma nova dupla e a equipe contratou o australiano Mark Webber e o brasileiro Antonio Pizzonia, emprestado pela equipe Williams. Webber teve um desempenho superior e fez doze pontos contra nenhum de Pizzonia durante sua passagem. A equipe opta pela demissão do piloto brasileiro e para o lugar dele contrata o inglês Justin Wilson, que marca um ponto com o oitavo lugar nos Estados Unidos. Os desempenhos de Webber nos treinos era muito bom, conseguindo largar duas vezes na terceira posição: Brasil e Hungria, porém em corridas não passava das expectativas. No final das contas, com as mudanças no regulamento e no sistema de pontuação, a equipe fez dezoito pontos e mais um vez chega em sétimo lugar nos construtores.

Para , a Jaguar mantém Webber e contrata o novato austríaco Christian Klien. Webber tem um desempenho inferior ao da temporada passada e Klien faz apenas três pontos na temporada. Com o melhor resultado da equipe no ano sendo um sexto lugar na Alemanha com Webber e na Bélgica com Klien. No final do ano, após cinco temporadas de pouquíssimos resultados, a Ford decide se retirar da categoria e com isso a montadora vende a equipe Jaguar Racing para a Red Bull, que a renomeia de Red Bull Racing para a temporada de .

Pilotos 

* Disputou o GP da Áustria em substituição a Irvine que estava lesionado.

Resultados 
(legenda) (resultados em negrito indicam pole position; resultados em itálico indicam volta mais rápida)

Notas
 – O piloto não terminou o Grande Prêmio, mas foi classificado por ter completado 90% da corrida.

Ver também 
 Jaguar Racing Formula E Team
 Jaguar Cars
 Jaguar Land Rover

Ligações externas 

 

Equipes de automobilismo do Reino Unido
Equipes de Fórmula 1